Trelleborgs station kan avse:

 Trelleborgs centralstation, öppnad av Malmö-Kontinentens Järnväg som Trelleborgs nedre
 Trelleborgs övre – en tidigare station byggd av Malmö–Trelleborgs Järnväg